Gutstein steht für
Ernst Gutstein (1924–1998), österreichischer Opernsänger
 Burg Gutstein, ehem. Name einer Burg in der Slowakei
Siehe auch:
 Gutenstein